Wagener (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Wagener (motorfiets), een Australisch historisch merk van motorfietsen
 Wagener-stadion, Nederlands hockeystadion

Personen:

 Carl Friedrich August Wagener (1862-1897), Nederlands eerste luitenant, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Georg Friedrich Wagener (1837-1894), Nederlands violist
 Hans Wagener (1931), Nederlands hockeyspeler
 Janus Wagener (1923), Nederlands voetbalspeler van Willem II
 Joop Wagener (1881-1945), Nederlands hockeyspeler en sportbestuurder
 Maximilian Wagener (1995), Duits voetbalspeler 
 Michael Wagener (1949), Duits muziekproducent
 Zacharias Wagener (1614-1668), onder meer gouverneur van de Kaapkolonie